Die Liste äthiopischer Titel beinhaltet historische und teils noch gebräuchliche Titel () aus den Bereichen des kaiserlichen Hauses (H), der Verwaltung (V), des Militärs (M) und der Kirche (K) in Äthiopien, jeweils mit bedeutenderen Titeln in hierarchischer Ordnung und gefolgt von weiteren Titeln in alphabetischer Reihenfolge.

Literatur 
 Dirk Bustorf: Titles, ranks and funtions, in: Encyclopaedia Aethiopica (EAE), Bd. 5 (2014), ISBN 978-3-447-06740-9, S. 580–590
 Anthony Mockler: Haile Selassie’s war (2003), ISBN 1-902669-52-5, S. xxiii
 Gregory R. Copley: Ethiopia reaches her hand unto God: imperial Ethiopia's unique symbols, structures and rôle in the modern world =  (1998), ISBN 1-892998-00-9 (Auszug; Buchtitel nach , vgl. altäthiop. 67,31)
 Bairu Tafla: Titles, ranks and offices of the Ethiopian Orthodox Tawāḥdo Church: a preliminary survey, in: IKZ 76 (1986), H. 4, S. 293–306 (alphabetische Liste S. 299–301)
 royalark.net: Glossary

 
Athiopische Titel